Jugoslavija je na Svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu 1966 B, ki je potekalo med 3. in 12. marcem 1966 v Jugoslaviji, s štirimi zmagami, dvema remijema in porazom osvojila tretje mesto.

Tekme 

Jugoslavija
1966
1966 v Jugoslaviji